Волы́нь:

Топоним 

 Волынь — деревня в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.
 Волынь — деревня в Новгородском районе Новгородской области России.
 Волынь — деревня в Захаровском районе Рязанской области России.
 Волынь — деревня в Ленинском районе Тульской области России.
 Волынь — село в Рыбновском районе Рязанской области России.

 Новая Волынь — поселок в Бугурусланском районе Оренбургской области России.

В истории 

 Волынь — историческая область IX—XVIII веков на северо-западе Украины.
 Волынь — земля (административно-территориальная единица) в составе УНР.
 Волынь — один из важнейших червенских городов.

Другое 
 «Волынь» — украинский футбольный клуб из Луцка.
 «Волынь-2» — украинский футбольный клуб из Луцка.
 «Волынь» — фирменный поезд № 77/78, сообщением Ковель — Москва.
 «Волынь» — платформа Львовской железной дороги в Волынской области, в городе Владимир-Волынский.
 «Волынь» — ежедневная газета (1882—1918 гг.).
 «Волынь» — батальон территориальной обороны Украины.
 «Волынь» — польский военный фильм 2016 года.
 ЛуАЗ-969 «Волынь» — семейство советских грузопассажирских микролитражных легковых автомобилей повышенной проходимости.

См. также 
 Волыны
 Волыново
 Волынский
 Волынское
 Волынская резня
 Волынская сотня